Fins voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Fins voetbalelftal onder 18 (vrouwen)